Hugh O'Neill Hencken (1902-1981) – archeologo statunitense
 John Hencken (1954) – ex nuotatore statunitense
 Thalassa Cruso Hencken (1909-1997) – presentatrice e autrice di orticoltura britannica